Saint-Omer (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Saint-Omer (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais